Марин Мажибрадич по прозванью Шуляга (; 1530, Дубровник — 1591) — хорватский поэт.

Мелкие лирические стихотворения и послания Мажибрадича оставались неизданными, пока Динко Раньина не поместил одно из его стихотворений в сборнике «Pjesni razlike» (Флоренция, 1563). Динко высоко ценил поэтический талант Мажибрадича и посвятил ему многие свои стихотворения. Сам Мажибрадич был последователем Ветрановича и Димитрича по стилю и стиху. На смерть Мажибрадича была написана элегия поэтом Динко Златаричем.

Литература 
 

Хорватские поэты
Поэты Хорватии
Поэты XVI века
Родившиеся в 1530 году
Родившиеся в Дубровнике
Умершие в 1591 году
Персоналии по алфавиту